Даммартен:

 Даммартен, Друэ де — архитектор и скульптор, работавший во Франции и Бургундии.
 Даммартен — средневековое французское графство, известное с начала XI века.